Jonathan Carlsson (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Brynäs IF || Elitserien ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Brynäs IF || Elitserien ||26 ||0 ||0 ||0 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || IF Björkloven || Allsvenskan ||16 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||0 ||1 ||1 ||78 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-  
|2009-2010 || Walleye de Toledo || ECHL ||27 ||4 ||6 ||10 ||13 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH ||19 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 46 || 4 || 2 || 6 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 51 || 0 || 1 || 1 || 4 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || Timrå IK || Elitserien || 45 || 0 || 5 || 5 || 6 || 8 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|2013-2014 || Timrå IK || Allsvenskan || 49 || 3 || 5  || 8 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Södertälje SK || Allsvenskan || 44 || 3 || 3 || 6 || 20 || 10 || 1 || 0|| 1 || 0
|-
| 2015-2016 || IceMen d'Evansville || ECHL || 46 || 1 || 4 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 25 || 2 || 7 || 9 || 6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Fuel d'Indy || ECHL || 42 || 2 || 11 || 13 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HC '05 Banská Bystrica || Extraliga || 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || 15 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2017-2018 || Graz 99ers || EBEL || 51 ||5 ||9 || 14 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Innsbruck || EBEL ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Mora IK || Elitserien ||27 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Timrå IK || Allsvenskan ||45 ||1 ||5 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Timrå IK || Allsvenskan || 51 || 2 || 5 || 7 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance à Uppsala
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Brynäs IF
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Timrå IK
Joueur du Södertälje SK
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Mora IK
Joueur du HC Innsbruck